Bradley é o nome de dois condados nos Estados Unidos:

 Condado de Bradley (Arkansas)
 Condado de Bradley (Tennessee)

Desambiguações de topônimos